Страж порога — привратник (охранник) на страже у порога ворот.

  — устрашающий персонаж, описанный оккультистами и эзотеристами.
 Страж Порога — призрак, охраняющий оккультную мудрость от посягательств непосвящённых в романе «Занони» английского писателя Эдварда Бульвер-Литтона о розенкрейцерах (1842).
 «Страж порога» — глава в книге Рудольфа Штейнера «Как достигнуть познания высших миров?» (GA 10; 1904—1905).
 Стражи Порога — фигурируют в легендах тамплиеров «Экспедиция Аранов», «Советы Эонов Мудрости», «Феникс»; «Неоконченный подъем к Элоиму» и др. (1926), собранных Аполлоном Карелиным.

См. также 
 Привратник | Охранник | Стража | Порог
 «Недвижный страж дремал на царственном пороге» (1824) — стихотворение А. С. Пушкина.